Tytus Flawiusz Sabinus – ojciec cesarza Wespazjana
 Tytus Flawiusz Sabinus (8-69) – syn poprzedniego, prefekt Rzymu, dwukrotny konsul, brat Wespazjana
 Tytus Flawiusz Sabinus (zm. 90) – syn poprzedniego, konsul, bratanek Wespazjana